Munsterhjelm ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Munsterhjelm (1873–1944), finnischer Künstler
 Hjalmar Munsterhjelm (1840–1905), finnischer Maler